Рон Элдард (; ) — американский актёр.

Биография 

В семье Рона было 7 детей. У него 4 сестры: Лори, Линда, Лана и Лиза, 2 брата: Раймон и Рождер. Его мать погибла в автокатастрофе и до 13 лет Рональд жил у дяди и тёти. Рон Элдард имеет ирландско-шотландское происхождение.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактёры США